Ikerasatsiaap Nunaa bezeichnet:
 Ikerasatsiaap Nunaa (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikerasatsiaap Nunaa (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland